Siège de Deventer renvoie à :
 Siège de Deventer (1578)
 Siège de Deventer (1591)

Deventer